Centrum Sportowo-Rekreacyjne przy ul. Przy Skarpie w Toruniu – kompleks obiektów sportowo- rekreacyjnych, którego operatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Toruniu.

Lokalizacja 
Centrum znajduje się we wschodniej części miasta, na granicy dwóch dzielnic: Na Skarpie i Winnicy, przy ul. Przy Skarpie 4, w sąsiedztwie Fortu I Twierdzy Toruń oraz kościoła ojców paulinów.

Historia 
Pierwszym obiektem sportowym na niezagospodarowanym tzw. przedpolu bojowym Fortu I Twierdzy Toruń były korty tenisowe, otwarte w 2010 roku. Latem 2011 roku uruchomiono tu baseny letnie, a rok później także sezonowe lodowisko, boisko do siatkówki plażowej oraz boisko „Orlik”. W 2013 roku centrum wzbogaciło się o halę tenisową, którą otwarto podczas 20. edycji Międzynarodowego Turnieju Tenisowego Kobiet - Bella Cup. 

W 2015 roku kompleks uzupełniono jeszcze o pełnowymiarowe boisko piłkarskie, które pod koniec 2020 roku zostanie zadaszone w ramach "Programu pilotażowego dotyczącego budowy boisk piłkarskich z zadaszeniami lub samych zadaszeń".

Obiekty sportowo-rekreacyjne

Zobacz też 
 Sport w Toruniu

Przypisy 

Budynki kultury fizycznej w Toruniu
Toruń